Lindahl är ett relativt vanligt svenskt efternamn, som också kan stavas Lindal. Den 31 december 2012 var det i Sverige 7 195 personer med stavningen Lindahl och 183 personer med stavningen Lindal.
Tillsammans blir detta 7 378 personer. Vid sök 2013-10-16 var det i Norge 493 personer och i Finland 214 personer med namnet Lindahl.

Personer med efternamnet Lindahl eller Lindal

A
 Albin Lindahl (1882–1968), sångare och skådespelare 
 Alf Lindahl (1889–1981), advokat
 Allan Lindahl (1911–2009), musikdirektör
 Anders Lindahl (1860–1932), affärsman, lanserade läskedrycken Pommac
 Anna Lindahl (1904–1952), skådespelare
 Anna Lindal (född 1954), violinist
 Anna-Lisa Lindahl (1887–1949), skådespelare
 Axel Lindahl, flera personer
 Axel Lindahl (fotbollsspelare) (född 1995)
 Axel Lindahl (fotograf) (1841–1906)
 Axel Lindahl (ingenjör) (1858–1934)

B
Billie Lindahl (född 1987), musiker
Birgitta Lindahl Alexanderson (1936–2017), advokat

C
 Cai Lindahl-Sonesson (1933–1996), textilkonstnär
 Carl-Erhard Lindahl (född 1935), diplomat
 Carl Fredrik Lindahl, flera personer
 Carl Fredrik Lindahl (industriman) (1807–1873)
 Carl Fredrik Lindahl (författare) (1841–1911)
 Carl Fredrik Lindahl (läkare) (1874–1943)
 Cathrine Lindahl (född 1970), curlingspelare
 Charlotte Lindahl (1833–1905), skådespelare och sångerska
 Claes Lindahl (född 1943), ekonom och författare

D
 Douglas Lindahl (1912–2006), läkare

E
 Edward Lindahl, flera personer
 Edward Lindahl (skolman) (1845–1917), läroverkslektor och kommunalpolitiker, högerman
 Edward Lindahl (konstnär) (1907–1986)
 Emil Lindahl Persson (född 1972), pressekreterare för Vänsterpartiet
 Erik Lindahl (1891–1960), ekonom
 Erik Lindahl (präst) (1717–1793), präst verksam bland samerna 
 Erling Lindahl (1903–1973), norsk skådespelare och teaterregissör
 Ernst Lindahl, flera personer
 Ernst Lindahl (direktör) (1864–1927), direktör
 Ernst Lindahl (läkare) (1864–1954), läkare
 Essen Lindahl (1916–2000), politiker, socialdemokrat
 Ester Lindahl (1868–1920), donator
 EvaMarie Lindahl (född 1976), tecknare

F
Fredrik Lindahl (född 1983), handbollsspelare

G
 Gerola Lindahl (född 1943), gymnast
 Gudrun Lindahl (1931–2011), konstskribent och konstkritiker
 Gunnar Lindahl (1899–1968), läkare
 Göran Lindahl, flera personer
Göran Lindahl (arkitekturhistoriker) (1924–2015)
Göran Lindahl (företagsledare) (född 1945)
Göran G. Lindahl (1923–1994), statsvetare

H
Hans Lindahl (född 1954), serietecknare
 Harry Lindahl (1899–1968), pastor i pingströrelsen och konstnär
Hedda Lindahl (1919–2007), politiker
Hedvig Lindahl (född 1983), fotbollsmålvakt
Helena Lindahl (född 1972), politiker
 Helge Lindahl (1898–1985), konstnär
 Helge Lindahl (jurist) (1895–1974)

I
 Inga Hellman-Lindahl (1920–2015), skulptör
 Ingemar Lindahl (född 1946), författare och diplomat
 Inger Lindahl (född 1953), författare

J
 Jacob Lindahl (1907–2001), häcklöpare
 Jan Lindahl (1919–2002), läkare
 Jenny Lindahl Persson (född 1972), PR-konslt och politiker, vänsterpartist
 Johanna Lindahl (född 1986), fotbollsspelare
 Josua Lindahl (1844–1912), svensk-amerikansk zoolog
 Julie Lindahl (född 1967), amerikansk-brittisk-svensk författare

K
Karl Lindahl (1874–1930), finländsk arkitekt
Karl Lindahl (gymnast) (1890–1960), gymnast
 Karl Bartold Lindahl (1861–1895), konstnär
Karl-Gunnar Lindahl (1918–1978), skulptör
Kerstin Lindahl (1921–1987), skådespelare
Kerstin Lindahl-Kiessling (född 1924), zoofysiolog
 Knut Lindahl (1904–1969), officer i flygvapnet

L
Lars Lindahl, flera personer
Lars Lindahl (politiker) (1894–1964), politiker, socialdemokrat
Lars Lindahl (jurist) (född 1936)
Lena Lindahl (konstnär och silversmed) (född 1965)

M
Marita Lindahl (född 1938), finländsk modell och restaurangägare 
Martin Lindahl (1886–1958), ingenjör
Margaretha Lindahl (född 1974), curlingspelare

N
Nick Lindahl, australisk tennisspelare

O
Olov Lindahl (1919–1991), kirurg

P
Per Eric Lindahl (1906–1991), zoolog
Per-Erik Lindahl (1921–2007), författare och boksamlare
 Per Wiktor Lindahl (1884–1969), svensk-finländsk frikyrkopastor
Peter Lindahl (1712–1792), skådespelare 
Peter Lindahl, musiker

R
Rikard Lindahl (1897–1967), lärare och psykolog
Richard Lindahl (född 1936), formgivare

S
 Sune Lindahl (1882–1953), ingenjör
 Sven Lindahl (född 1937), journalist
 Sven Lindahl (ingenjör) (1903–1953), väg- och vattenbyggnadsingenjör och arkitekt

T
Ted Lindahl (född 1945), filmelektriker 
Thomas Lindahl (född 1953), tonsättare och musiker
Tomas Lindahl (född 1938), svensk-brittisk biokemist, nobelpristaare i kemi 2015
Torhild Lindal (1931–1980), norsk sångare och skådespelare
Torkel Lindahl (1943–2020), politiker, folkpartist

U
Ulf Lindahl (född 1940), veterinär

W
Wilhelm Nils Andreas Lindahl (1825–1909), politiker

Övrigt
 Lindahl equilibrium - en skatteprincip som fått namn efter Erik Lindahl
 Advokatfirman Lindahl - en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer med cirka 400 anställda, varav cirka 260 är jurister.

Källor

Svenska efternamn
Norska efternamn